Петр Фицал (; 23 сентября 1977, Йиндржихув-Градец, Чехословакия) — немецкий профессиональный хоккеист и тренер. Игрок сборной Германии по хоккею с шайбой.

Биография 
Воспитанник команды «Штраубинг», выступал за команду во второй лиге Германии с 1995 по 1997 год. В сезоне 1997/98 провёл 7 матчей в высшей лиге Чехии за команду «Бехерица» из Карловых Вар. С 1998 по 2001 год играл за команды третьей лиге Германии «Деггендорф» и «Регенсбург». В сезоне 2001/02 дебютировал в высшей лиге страны за клуб «Москитос Эссен».

В сезоне 2003/04 выступал в составе клуба «Изерлон Рустерз». С 2003 по 2010 год являлся игроком команды «Нюрнберг Айс Тайгерс», в составе клуба отыграл 7 сезонов. Последним клубом в высшей лиге страны для игрока стал «Ингольштадт», в котором Петр выступал до 2012 года. Всего в чемпионате Германии игрок сыграл 554 матча в регулярном чемпионате, забросив 121 шайбу и отдав 149 голевых передач. В плей-офф лиги в 54 встречах 15 раз отличился взятием ворот соперника и 8 раз ассистировал при взятии ворот партнёрам. Четыре раза участвовал в матче звёзд немецкой хоккейной лиги — в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах.

В сборной Германии игрок дебютировал на Кубке мира по хоккею с шайбой 2004 года. Выступал за команду на четырёх чемпионатах мира, завоевал золото первого дивизиона первенства в 2006 году, а также сыграл 5 матчей в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине.

С 2012 по 2015 год хоккеист выступал в третьей лиге Германии за «Регенсбург», параллельно возглавляя состав клуба среди игроков не старше 16 лет как главный тренер. В 2015 году возглавил команду «Торнадо» из Люксембурга, выступающую в четвёртой лиге Франции, юниорскую люксембургскую команду «Хивеспорт Хаскиз», а также национальную сборную Люксембурга. В 2017 году с командой выиграл третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой и впервые с 2004 года вывел люксембуржцев в группу В второго дивизиона. Но закрепиться там люксембуржцам не удалось — выиграв лишь один матч из пяти в 2018 году, они заняли последнее место и вылетели обратно.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Штраубинг Тайгерс»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Москитос Эссен»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки ХК «Торнадо» Люксембург
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры Германии
Тренеры сборной Люксембурга по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Торнадо» Люксембург